Roxane Mesquida, actrice française.
 Kléber Mesquida, homme politique français. 
Patronyme hispanique